Belogorski je priimek več oseb:
 Anatolij Ivanovski Belogorski, sovjetski general
 Njuma Belogorski, ukrajinski igralec

Glej tudi 
 Samostan Belogorski